Titul obhajovaly páté nasazené české tenistky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, které vypadly v semifinále s ruskými turnajovými sedmičkami Marií Kirilenkovou a Naděždou Petrovovou po setech 6–4, 5–7 a 5–7, přestože po první vítězné sadě, již ve druhém dějství vedly rozdílem dvou brejků 4:1 na gamy. Náskok však ztratily a po přerušení utkání za stavu 1–1 na sety pro tmu, druhý den rozhodující sadu ztratily v jejím závěru poté, co Hlaváčková za stavu 5–6 prohrála své podání.

Nejvýše nasazené a světové jedničky Liezel Huberová s Lisou Raymondovou nestačily v úvodním kole na estonsko-čínskou dvojici Kaia Kanepiová a Čang Šuaj.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který ve finále zdolal ruské turnajové sedmičky Kirilenkovou s Petrovovou ve třech setech a připsal si premiérový grandslamový titul.

Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (finalistky)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (3. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Světlana Kuzněcovová /  Věra Zvonarevová (odstoupily)
  Jarmila Gajdošová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Marina Erakovicová /  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Gisela Dulková /  Paola Suárezová (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=180

|RD1-seed1=14
|RD1-team1= Jarmila Gajdošová  Anastasia Rodionovová
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=12
|RD1-team2=|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Sara Erraniová  Roberta Vinciová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=5
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=6
|RD1-team4= Jekatěrina Makarovová  Jelena Vesninová
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=7
|RD1-score4-3=4

|RD1-seed5=7
|RD1-team5= Maria Kirilenková  Naděžda Petrovová
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Vania Kingová  Jaroslava Švedovová
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=5
|RD1-team7= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=77
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Květa Peschkeová  Katarina Srebotniková
|RD1-score8-1=1
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=64

|RD2-seed1=12
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Sara Erraniová  Roberta Vinciová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=7
|RD2-team3= Maria Kirilenková  Naděžda Petrovová
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=7
|RD2-score3-3=7
|RD2-seed4=5
|RD2-team4= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=5
|RD2-score4-3=5

|RD3-seed1=4
|RD3-team1= Sara Erraniová  Roberta Vinciová|RD3-score1-1=4
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=6
|RD3-seed2=7
|RD3-team2= Maria Kirilenková  Naděžda Petrovová
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=4
|RD3-score2-3=2
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  L Raymond
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Kanepi  Š Čang
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= I Pavlovic  A Rezaï
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Foretz Gacon  K Mladenovic
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Dellacqua  A Panova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= E Birnerová  P Cetkovská
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I-C Begu  Š Pe'er
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= J Gajdošová  A Rodionova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09=

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= M Kirilenko  N Petrova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= L Domínguez Lino  R Oprandi
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Amanmuradova  K Bondarenko
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Suárez Navarro  A Jakimova
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=' Ť-žung Čuang  V Duševina
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= P Hercog  U Radwańská
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= I Brémond  S Lefèvre
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=

4. sekce

Reference 

 Pavouk ženské čtyřhry na Rolandgarros.com

French Open 2012